Mišić ist der Familienname folgender Personen:

 Alojzije Mišić (1859–1942), jugoslawischer Bischof
 Dejan Misic (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Katarina Mišić (* 1976), jugoslawische Tennisspielerin
 Milan Misic (* 1981), deutscher American-Football-Spieler
 Živojin Mišić (1855–1921), serbischer Feldmarschall
 Živorad Mišić (* 1987), serbischer Fußballspieler